Lingua tiwa (India) (codice ISO 639-3 lax) – lingua dell'India
Lingue tiwa  – gruppo linguistico degli Stati Uniti d'America comprendente:
Lingua piro (codice ISO 639-3 pie)
Lingua tiwa meridionale (codice ISO 639-3 tix) 
Lingua tiwa settentrionale (codice ISO 639-3 twf)